Cynthia kan avse:

 Cynthia (namn) – ett kvinnonamn
 Cynthia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Cynthia – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus